«You Are Everything» () — песня, написанная Томом Беллом и Линдой Крид в 1971 году. Первыми исполнителями стали The Stylistics.

Версия Дайаны Росс и Марвина Гэя 

В 1973 году Дайана Росс и Марвин Гэй записали свою версию песни для альбома Diana & Marvin. Спродюсировал запись Хэл Дэвис. Песня была выпущена в качестве сингла в Европе в 1974 году. В Великобритании песня стала большим хитом, достигнув 5 места. Там же она получила серебряную сертификацию.

Чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 



Песни 1971 года
Песни Дайаны Росс
Песни Марвина Гэя
Песни, спродюсированные Хэлом Дэвисом
Синглы EMI Records
Песни The Stylistics
Песни, написанные Линдой Крид
Песни, написанные Томом Беллом
Синглы Avco Records